El Mogote kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Mogote, delstaten Mexiko, Aculco, 
 El Mogote, Hidalgo, Nopala de Villagrán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar